Кубок КЕСАФА () — ежегодное соревнование среди футбольных сборных Восточной и Центральной Африки, проводимое под патронажем регионального футбольного органа КЕСАФА (CESAFA, , Совет Футбольных Ассоциаций Восточной и Центральной АФрики).

Члены КЕСАФА 
  Бурунди
  Джибути
  Занзибар
  Кения
  Руанда
  Сомали
  Судан
  Танзания
  Уганда
  Эритрея
  Эфиопия
  Южный Судан
Приглашавшиеся на турнир сборные:
  Замбия
  Зимбабве
  Кот-д’Ивуар
  Ливия
  Малави
  Сейшельские Острова

История 
Кубок КЕСАФА является одним из старейших турниров на африканском континенте. Прародителем турнира стало соревнование под названием Кубок Госсиджа, первый розыгрыш которого состоялся в 1926 году. Соревнование было названо так в честь своего главного устроителя и спонсора — мыльного мануфактурщика Уильяма Госсиджа. В самом первом турнире участие принимали всего две сборные — Уганды и Кении. В 1945 году к этому тандему присоединилась сборная Танганьики, в 1949 — Занзибар. Кубок Госсиджа просуществовал вплоть до 1966 года, когда сменил своё название на Кубок Вызова. Правда, ненадолго — всего под новым названием было проведено 5 турниров. С 1973 года соревнование получило название, под которым известно и по сей день — Кубок КЕСАФА.

Победители Кубка Госсиджа (1926—1966) 

 * — титул был поделен между Кенией и Угандой

Победители Кубка Вызова (1967—1971)

Результаты Кубка КЕСАФА 

<div id="1">1 Сборная Судана была награждена золотыми медалями, так как сборная Замбии участвовала вне конкурса как команда-гостья.<div>

Победители Кубка КЕСАФА (начиная с 1973 года)

Ссылки 
 Статистика Кубка КЕСАФА на сайте RSSSF
 Статистика турнира на сайте GOALZZ
  Статистика последних розыгрышей Кубка КЕСАФА на сайте Futbolplanet

 
Футбол в Африке